Fay může být:

křestní jméno
 Fay Weldonová (1931–2023) – anglická spisovatelka, esejistka a dramatička
 Fay Masterson (* 1974) – britská filmová herečka a dabérka

příjmení
 Dorothy Fay (1915–2003) – americká herečka